Gminy w Czechach:
 Tlumačov – gmina w powiecie Domažlice
 Tlumačov – gmina w powiecie Zlín

Miejscowości w Polsce:
 Tlumačov – egzonim czeski dla wsi Tłumaczów w powiecie kłodzkim